Go! Vive a Tu Manera - EP é o primeiro álbum da telenovela argentina Go! Vive a Tu Manera. Foi lançado em 18 de janeiro nas platoformas digitais. O EP reúne as primeiras músicas da 1°temporada da novela.

Faixas 

Álbuns de 2019